Poisson kan som auktorsförkortning betyda:

 Henri Louis Poisson
 Jules Poisson

Robotskapade auktorsförkortningar